Black Adam steht für:
 Black Adam, Comicfigur der DC Comics, siehe Captain Marvel (DC Comics) #Black Adam
 Black Adam (Film), US-amerikanische, auf der Figur von DC Comics basierende Verfilmung von Jaume Collet-Serra (2022)